McLanahan ist der Name von

 James Xavier McLanahan (1809–1861), US-amerikanischer Politiker
 Ward McLanahan (1883–1974), US-amerikanischer Stabhochspringer und Hürdenläufer